Харьковская епархия:
 Харьковская епархия ПЦУ
 Харьковская и Богодуховская епархия УПЦ МП